Патрик Килпатрик (; род. 20 августа 1949) — американский киноактёр.

Биография 
Родился в штате Виргиния (США) в семье военного. В возрасте 6 лет переехал в Новую Англию. Подростком попал в автомобильную катастрофу, но остался жив. Дебютировал в кино в 1985 году в фильме Ллойда Кауфмана «Токсичный мститель». Снялся более чем в 150 кинофильмах и телесериалах. Отец двух детей (сыновья Бен и Сэм).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки